Рамбо се може односити на:

филмске појмове:
 Џон Рамбо, филмски лик
 Рамбо, филм из 1982
 Рамбо 2, филм из 1985
 Рамбо 3, филм из 1988
 Рамбо 4, филм из 2008

 Рамбо, лик из југословенског филма „Тесна кожа 4“
 Рамбо, лик из хрватске серије „Златни врч“

личности:
 Алфред Рамбо (1842-1905), инсотрани члан СКА
 Џон Рамбо (1943-данас), амерички скакач у вис
 Рамбо Амадеус (1963-данас), црногорски музичар
 Дејан Петковић Рамбо (1972-данас), српски фудбалер

топониме:
 Шапел Рамбо, насеље и општина у Француској